Caballé ist der Familienname folgender Personen:

 Josep Caballé i Domenech (* 1973), spanischer Dirigent
 Montserrat Caballé (1933–2018), spanische Opernsängerin